Во́лковский се́льский о́круг — административно-территориальная единица в Лазаревском районе города Сочи (муниципального образования город-курорт Сочи)  Краснодарского края. 

Объединяет сельские населённые пункты района, находящиеся за городской чертой в бассейнах рек Западный и Восточный Дагомыс. 

Назван по крупнейшему сельскому населённому пункту округа — селу Волковка. Администрация округа расположена в пгт Дагомыс.

История 
Округ является правопреемником Волковского сельского общества, образованного 1 января 1903 года. Позже сельское общество переименовано в Волковскую волость Сочинского округа Черноморской губернии. 

В Советское время известен как Волковский сельский совет. После упразднения Лазаревского района Краснодарского края 10 февраля 1961 года, решением КИК от 7 апреля 1961 года Волковский сельский совет был переподчинён Лазаревскому району г. Сочи. С 7 декабря 1962 года по 30 декабря 1964 года Волковский сельский совет числился в составе Туапсинского района Краснодарского края. Затем возвращён в подчинение Лазаревскому району г. Сочи. В 1990-е годы сельсовет был преобразован в сельский округ.

Сельский округ предполагалось объединить с пгт Дагомыс в Дагомысский субокруг.

Население 

Население округа на 2010 составило 7396 человек (без учёта пгт Дагомыс). Население — в основном армяне и русские.

Населённые пункты 
В состав сельского округа входят 11 сельских населённых пунктов:

Администрация округа 
Администрация сельского округа находится в пгт Дагомыс.

Адрес администрации сельского округа: 354207, г. Сочи (пгт Дагомыс), Батумское шоссе, д. 39 А.

Глава администрации сельского округа: 
Караев Ибрагим Рамазанович

Примечания 

Лазаревский район
Сельские округа Сочи